Cerulli ist der Familienname folgender Personen:

 Dom Cerulli (1927–2012), US-amerikanischer Journalist und Musikfunktionär
 Enrico Cerulli (1898–1988), italienischer Orientalist
 Fernando Cerulli (1926–2018), italienischer Schauspieler
 Friedrich Cerulli (1746–1801), evangelisch-lutherischer Prediger in Warschau und Lemberg
 Vincenzo Cerulli (1859–1927), italienischer Astronom